Плачинда — виріб із тіста (переважно прісного), що має плескату форму, з начинкою із сиру, гарбуза і таке інше або без неї; вид пирога.

Інші значення:
 Плачинда — село, Одеська область, Болградський район, Бородінська селищна громада. 70 мешканців.
 Плачинда — українське прізвище.